Медальний залік на Літніх Олімпійських іграх 2016 — неофіційний командний залік національних олімпійських комітетів (НОК) за кількістю медалей, отриманих своїми спортсменами протягом XXXI Літніх Олімпійських ігор, що проходили в Ріо-де-Жанейро, Бразилія, з 5 по 21 серпня 2016 року.

Всього було розіграно 306 комплектів нагород.

Перегляд результатів змагань 
За вживання допінгу у киргизького важкоатлета була відібрана бронзова медаль. Нагорода була присуджена колумбійцю Луїсу Хав'єру Москері, що до цього посідав 4 місце.

У зв'язку з вживанням допінгу можуть бути переглянутими результати змагань з веслування на каное-одиночці на 1000 метрів серед чоловіків, де бронзову медаль здобув молдавський спортсмен Сергій Тарновський, в пробі якого було виявлено стрихнін. В разі дискваліфікації молдавського спортсмена нагороду отримає росіянин Ілля Штокалов, котрий посів 4 місце у запливі.

Медальний залік 
Легенда

Станом на кінець змагань (21 серпня 2016; 306 з 306 комплектів нагород):

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт літніх Олімпійських ігор 2016 

Літні Олімпійські ігри 2016
Таблиці медалей літніх Олімпійських ігор